Pharnaceum är ett släkte av kransörtsväxter. Pharnaceum ingår i familjen kransörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kransörtsväxter
Pharnaceum